Le pont Henri-IV peut faire référence à plusieurs structures en France :
 un pont sur la Vienne à Châtellerault ;
 un pont sur la Creuse à Descartes ;
 un pont sur la Laines à Soulaines-Dhuys.

Henri-IV